Acaudinum är ett släkte av insekter som beskrevs av Carl Julius Bernhard Börner 1930. Acaudinum ingår i familjen långrörsbladlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Långrörsbladlöss
Acaudinum